

Geografia
 Caprio (torrente) – affluente del fiume Magra, in Toscana
Caprio – frazione del comune di Filattiera, in provincia di Massa-Carrara

Persone
 Anthony S. Caprio – accademico statunitense
 David Caprio (1967) – politico statunitense 
 Frank Caprio (1936) – giudice statunitense di origine italiana 
 Frank T. Caprio (1966) – politico statunitense 
 Gabriele Caprio (2004) – attore e doppiatore italiano 
 Giuseppe Caprio (1914-2005) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano 
 Leonardo DiCaprio (1974) – attore statunitense 
 Mino Caprio (1955) – attore, doppiatore e regista teatrale italiano